William Henry Moore (1848–1923) – giudice statunitense
 William Henry Moore (1872-1960) – avvocato canadese